Schwehr ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Schwehr (* 1953), deutscher Komponist
 Marcel Schwehr (* 1966), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg